

Грушовани — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.

Грушовани — село, громада округу Хомутов, Устецький край.
 Грушовани-над-Євішовкою — село, громада округу Зноймо, Південноморавський край.
 Грушовани-у-Брна — село, громада округу Брно-околиця, Південноморавський край.